De Mexicaanse deelstaat Zacatecas bestaat uit 58 gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Apozol - Apozol
 Apulco - Apulco
 Atolinga - Atolinga
 Florencia - Florencia
 Gemeente Calera de Víctor Rosales - Víctor Rosales
 Cañitas de Felipe Pescador - Cañitas de Felipe Pescador
 Chalchihuites - Chalchihuites
 Concepción del Oro - Concepción del Oro
 Cuauhtémoc - San Pedro Piedra Gorda
 El Plateado de Joaquín Amaro - El Plateado de Joaquín Amaro
 El Salvador - El Salvador
 Fresnillo - Fresnillo
 Genaro Codina - Genaro Codina
 General Enrique Estrada - General Enrique Estrada
 General Francisco R Murguía - Nieves
 General Pánfilo Natera - General Pánfilo Natera
 Guadalupe - Guadalupe
 Huanusco - Huanusco
 Jalpa - Jalpa
 Jerez de García Salinas - Jeréz
 Jiménez del Teul - Jiménez del Teul
 Juan Aldama - Juan Aldama (Zacatecas)
 Juchipila - Juchipila
 Loreto - Loreto
 Luis Moya - Luis Moya (Zacatecas)
 Mazapil - Mazapil
 Melchor Ocampo - Melchor Ocampo
 Mezquital del Oro - Mezquital del Oro
 Miguel Auza - Miguel Auza (Zacatecas)
 Momax - Momax
 Monte Escobedo - Monte Escobedo
 Morelos - Morelos
 Moyahua de Estrada - Moyahua de Estrada
 Nochistlán de Mejía - Nochistlán de Mejía
 Noria de Ángeles - Noria de Ángeles
 Ojocaliente - Ojocaliente
 Pánuco - Pánuco
 Pinos - Pinos
 Río Grande - Río Grande
 Santa María de la Paz - Santa María de la Paz
 Saín Alto - Saín Alto
 Sombrerete - Sombrerete
 Susticacán - Susticacán
 Tabasco - Tabasco
 Tepechitlán - Tepechitlán
 Tepetongo - Tepetongo
 Teúl de González Ortega - Teúl de González Ortega
 Tlaltenango de Sánchez Román - Tlaltenango de Sánchez Román
 Trancoso - Zacatecas
 Trinidad García de la Cadena - Trinidad García de la Cadena
 Valparaíso - Valparaíso
 Vetagrande - Vetagrande
 Villa de Cos - Villa de Cos
 Villa García - Villa García
 Gemeente Villa González Ortega - Villa González Ortega
 Gemeente Villa Hidalgo - Villa Hidalgo
 Villanueva - Villanueva
 Zacatecas - Zacatecas